Шанти — многозначный термин. 

 Шанти — термин индуистской и буддийской философии.
 Шанти — песенный жанр, песни британских моряков.
 Оливер Шанти (Ульрих Шульц) — немецкий нью-эйдж музыкант.